Валье-де-лас-Навас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 624 человека (на 2009 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса